Tschukotka steht für:
 Autonomer Kreis der Tschuktschen, eine Verwaltungseinheit im russischen Föderationskreis Ferner Osten
 Tschuktschen-Halbinsel, Halbinsel innerhalb des Autonomen Kreises der Tschuktschen